Xəndək – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Xəndək – centro abitato del distretto di Siyəzən, in Azerbaigian